Il singolare del torneo di tennis South Pacific Tennis Classic 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Phil Dent che ha battuto in finale Ross Case 7-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Geoff Masters (secondo turno)
 Tom Gorman (quarti di finale)
 Ken Rosewall (semifinali)
 Ross Case (finale)

 Brad Drewett (quarti di finale)
 Kim Warwick (quarti di finale)
 Mark Edmondson (semifinali)
 Francisco González (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Pacific Tennis Classic 1979